Khash peut faire référence à :
 Khash (ville) - ville d'Iran
 Khach (rivière) - rivière d'Afghanistan
 Khash (district) - district d'Afghanistan
 Khach (mets) - plat typique arménien